Brage kan syfta på:

 Brage – en gud i nordisk mytologi
 Brage (förening) – en finländsk förening
 Brage den gamle – en skald
 IK Brage – en idrottsklubb
 M/S Brage Viking – ett ankarhanteringsfartyg/bogserbåt
 SK Brage – en tidigare sportklubb i Trondheim
 Volvo Brage – en serie lastbilar, tillverkade av den svenska biltillverkaren Volvo mellan 1954 och 1972
 4572 Brage – en asteroid

Personer
 Angelica Brage (1987–), en svensk styrkelyftare och föreläsare
 Axel Brage (1989–), en svensk professionell ishockeyspelare
 Nils Brage Nordlander (1919–2009), en svensk läkare

Se även
Braga (olika betydelser)